

Code 
 
Code